Фротта́ж (восходит к  — тереть) — многозначное слово:

 Фроттаж, в искусстве — художественная техника, использующая натирающие движения карандаша.
 Фроттаж в сексе — вид непроникающего секса, заключающегося во взаимном трении партнёров друг о друга.

См. также 
 Фроттеризм — форма сексуальной девиации, заключающаяся в трении половыми органами о посторонних людей в общественных местах (например, в транспорте).
 Фрот — вид непроникающего секса между мужчинами, заключающегося в трении членами и яичками друг о друга.